«МеріЛінор» () — українська рок-група, утворена восени 2017 року в м. Дніпро.

Свій стиль музиканти визначають як nerd-punk (ботан панк). Гурт виконує пісні двома мовами: українська та російська.

Історія

Початок 
Гурт створено Ольгою «TJ Hinako» Кузнєцовою (вокал) та Сергієм «Rain» Шинкаренко (гітара) в 2017 році, спочатку як акустичний дует. У вересні 2017 року до складу гурту долучаються Александр «Вінс» Шабельский (барабани) та Юлія «Йоль» Ткач (бас-гітара). 1 вересня 2017 року вважається офіційною датою народження гурту.

Наприкінці березня 2018 року гурт записує перший сингл «ЧетыреМоста». Майже водночас під продюсування Юрія Яхно («Дом грибоедова», «GAUDA», саунд-продюсер KSRecords) та за участю Андрія Богданова («Дом грибоедова», «GAUDA», «abproject») записується другий сингл гурту «НебоТаМісяць». Ще місяць й гурт випускає новий сингл «Пішак».

У серпні 2018 року гурт отримує гран-прі Дніпровського фестивалю Sloboda Rock Fest" й сертифікат на зйомку кліпу. Наприкінці вересня гурт презентує свій перший кліп на пісню «НебоТаМісяць», зйомки та монтаж кліпу, згідно з сертифікатом, взяли на себе  «SOVA production studio».

Фіналом 2018 року стає краудфандинговий збір гуртом грошей для запису дебютного альбому.

2019 рік 
На початку січня 2019 року, за п'ять діб на студії «KSRecords» гурт записує матеріал для дебютного альбому. Реліз альбому «13» відбувся 13 березня 2019 гору.

Протягом 2019 року команда багато виступає на клубних та фестивальних майданчиках України.

24 липня 2019 року виходить Lyric video на пісню альбому «Пішак»

25 вересня 2019 року виходить кліп на пісню «ЧетыреМоста». Зйомки кліпу проходили на багатостраждальному «Новому мосту» м. Дніпро.

2020 рік 
13 березня 2020 року, на честь річниці випуску альбому гурт презентує пісню «Тримай». Під час всесвітньої пандемії, в умовах карантинних заборон гурт записує та випускає сингл «Мама (письмо из карантина)». Також гурт продовжує роботу над записом другого альбому.

Навесні 2019 року на місце бас-гітариста гурту приходить Антон «Городєцкий» Свиридонов.

28 серпня на лейблі «Jul's Service Music» виходить другий альбом гурту «Город грехов vol.1».

2023 рік 
24 лютого 2023 року гурт самотужки випускає EP «В темряві».

Склад

Поточний склад гурту 

 Ольга «TJ Hinako» Кузнєцова (2017 — н.ч.) — вокал
 Сергій «Rain» Шинкаренко (2017 — н.ч.) — гітара
 Антон «Городецький» Свіридонов (2019 — н.ч.) — бас
 Стас Новіков (2017 — н.ч.) — барабани

Колишні учасники гурту 

 Юлія «Йоль» Ткач (2017—2019) — бас
Олександр «Вінс» Шабельский (2017 — 2021) — барабани

Дискографія

Альбоми 

 2019 — «13»
 2020 — «Город грехов vol.1»
 2023 — «В темряві»

Сингли 

 2018 — «ЧетыреМоста»
 2018 — «НебоТаМісяць»
 2018 — «Пішак»
 2020 — «Тримай»
 2020 — «Мама (письмо з карантина)»
 2020 — «Зима»
 2021 — «ЧО?!»
 2022 — «Свої Люди»
 2022 — «Бувай»

Відеокліпи 

 2018 — «НебоТаМісяць»
 2019 — «ЧетыреМоста»
 2020 — «Мама (письмо з карантина)»
 2020 — «Зима»
 2021 — «ЧО»
 2022 — «Свої Люди»

Лірик відео 

 2019 — «Пішак»
 2019 — «НеПесня»
 2019 — «Демоны»
 2022 — «Бувай»

Цікаві факти 
Назва гурту — збірний образ з двох персонажів: Мері Енн — вигаданий персонаж з твору «Аліса у Дивокраї» Льюїса Керрола, та Лінор  – персонаж з твору Едгара Аллана По «Ворон». Цим персонажам присвячена головна пісня альбому «13» — «Мэри».

В запису альбому також брав участь генеральний спонсор та друг гурту Алексій Кардашов, його голос можна почути у піснях «Мэри», «Ноль».

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт «МэриЛинор»
 Культурна тема дня 29.06.2019 гурт МіріЛінор (UA: Суспільне, Дніпро)
 #Культурний тема дня 29.06.2019 гурт МіріЛінор (Телеканал ДніпроTV)

Музичні колективи, що з'явились 2017
Музичні колективи за алфавітом
Українські панк-рок гурти
Українські інді-рокові гурти
Поп-рок-гурти України
Музичні колективи Дніпра
Засновані в Україні 2017
Українські рок-гурти